Суи́нтон () — топоним и фамилия.

Топоним 
  — населённый пункт в английском графстве Большой Манчестер.
  — населённый пункт в шотландской области Скоттиш-Бордерс.
  — населённый пункт в английском графстве Саут-Йоркшир.

Фамилия 

 Клан Суинтон
 Суинтон, Тильда (род. 1960) — английская актриса.
 Суинтон, Эрнест (1868—1951) — генерал Британской армии, руководивший созданием первых танков, писатель.